Бачки-Петровац (, ) — город в Сербии, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина, административный центр общины Бачки-Петровац, находится в историко-географической области Бачка.

Население города по переписи 2002 года — 6727 человек, из них 5434 совершеннолетних жителя, средний возраст 40,7 лет (38,5 года у мужчин и 42,8 года у женщин). Всего в городе 2567 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,62.

Этот город главным образом населён словаками и сербами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Бачки-Петроваца.

Известные уроженцы 
 Малях-Петровский, Самуил — поэт и партизан.

Примечания

Ссылки 
 Bački Petrovac
 Petrovec Online community 
 Unofficial presentation of town

Города Воеводины